Лемазы (река) — река в Дуванском и Мечетлинском районах Республики Башкортостан, Россия.
 Лемазы (село) — село в Дуванском районе Башкортостана, Россия.